L’université de Paris ou la formule « Université de Paris » peut faire référence à : 
 l'université de Paris (Sorbonne), créée au  et dissoute en 1793 ;
 l'université de Paris (1896-1970), dite « nouvelle université de Paris » regroupant de 1896 à 1970 les facultés recréées à partir de 1808 jusqu'à la mise en place des nouvelles universités prévues par la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
 l'université Paris-Cité, dite « Université de Paris » de 2019 à 2022, issue de la fusion des universités Paris-Descartes (Paris-V) et Paris-Diderot (Paris-VII) et de l'incorporation de l'Institut de physique du globe de Paris.

Voir aussi
 Université à Paris